Corrado Alunni (1947-2022) –  attivista, rivoluzionario e terrorista italiano
 Donatello Alunni Pierucci (1954) – regista italiano

Pagine correlate
 Alunno